Мануэ́л Ка́ндиду Пи́нту де Оливе́йра ( ; ) — португальский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Мануэл де Оливейра — выходец из состоятельной аристократической семьи. Дебютировал в кинематографе в 1928 году как актёр массовки в немой ленте «Чудотворная Фатима». Режиссёрский путь также начал с немого кино, поставив  в 1931 году при финансовой помощи отца документальный короткометражный фильм «Работы на реке Дору». Первое десятилетие своей карьеры работал как режиссёр-документалист. Первый игровой фильм снял в 1942 году — картина «Аники-бобо»» рассказывала о повседневной жизни детей Порту.

Поставил несколько фильмов по произведениям Агуштины Беса-Луиш. Часто работал с одной группой актёров на нескольких фильмах, с конца 1980-х годов ядро этой группы составляли Леонор Силвейра, Луиш Мигел Синтра, Диогу Дориа, снимавшиеся практически во всех картинах мастера.

Мануэл де Оливейра умер 2 апреля 2015 года в возрасте 106 лет.

На 68-м Каннском кинофестивале (2015) в программе Cannes Classics был показан фильм «Визит, или Воспоминания и признания», который Оливейра снял в 1982 году (по завещанию режиссёра, первый сеанс этой автобиографической ленты должен состояться после его смерти).

Режиссёрские работы 

  — Работы на реке Дору / Douro, Faina Fluvial (документальный)
  — Статуи Лиссабона / Estátuas de Lisboa (документальный)
  — Os Últimos Temporais: Cheias do Tejo (документальный)
  — Já se Fabricam Automóveis em Portugal (документальный)
  — Miramar, Praia das Rosas (документальный)
  — Фамаликан / Famalicão (документальный)
  — Аники-бобо / Aniki-Bobó
  — Художник и город / O Pintor e a Cidade (документальный)
  — O Coração (документальный)
  — O Pão (документальный)
  — Весеннее действо / Acto da Primavera
  — Охота / A Caça
  — Villa Verdinho: Uma Aldeia Transmontana (документальный)
  — Картины моего брата Жулио / As Pinturas do Meu Irmão Júlio (документальный)
  — O Passado e o Presente
  — Бенильда, или Богоматерь / Benilde ou a Virgem Mãe (по пьесе Жозе Режиу)
  — Amor de Perdição
  — Франсиска / Francisca
  — Визит, или Воспоминания и признания / Visita ou Memórias e Confissões
  — Культурный Лиссабон / Lisboa Cultural (документальный)
  — Nice — à propos de Jean Vigo (документальный)
  — Атласный башмачок / Le Soulier de Satin
  — Мой случай / Mon Cas
  — Каннибалы / Os Canibais
  — Нет, или Тщетная слава командования / Non, ou a Vâ Glória de Mandar
  — Божественная комедия / A Divina Comédia (с использованием текстов Достоевского, Ницше, Жозе Режиу)
  — День отчаяния / O Dia do Desespero
  — Долина Авраама / Vale Abraão
  — Коробка / A Caixa
  — Монастырь / O Convento
  — Вечеринка / Party
  — Путешествие к началу мира / Viagem ao Princípio do Mundo
  — Беспокойство (фильм) / Inquietude
  — Письмо / A Carta
  — Слово и утопия / Palavra e Utopia
  — Я иду домой / Je Rentre à La Maison
  — Порту моего детства / Porto da Minha Infância
  — Принцип неопределённости (фильм) / O Princípio da Incerteza
  — Разговорный фильм / Um Filme Falado
  — Пятая империя / O Quinto Império — Ontem Como Hoje
  — Волшебное зеркало / Espelho Mágico
  — Всё ещё красавица / Belle Toujours
  — Христофор Колумб — загадка / Cristovão Colombo — O Enigma
  — У каждого своё кино / Chacun son cinéma — эпизод «Единственная встреча»
  — Причуды одной блондинки / Singularidades de uma rapariga loura
  — Странный случай Анжелики / O Estranho Caso de Angelica
  — Жебу и тень / Gebo et l’ombre
  — Визит, или Воспоминания и признания / Visita ou Memorias e Confissoes

Актёрские работы 
  — Fátima Milagrosa, режиссёр Рино Лупо
  — Песня Лиссабона / A Canção de Lisboa, режиссёр Коттинелли Телмо
  — Conversa Acabada, режиссёр Жуан Ботелью
  — Лиссабонская история, режиссёр Вим Вендерс

Признание и награды 
Награждён 34 премиями, неоднократный лауреат Каннского и Венецианского кинофестивалей.

Примечания

Ссылки 
 Интервью телеканалу «Евроньюс»  по случаю столетия
 Андрей Плахов. Осень патриарха  (глава из книги «Режиссёры настоящего. Визионеры и мегаломаны», 2008)
 Джонатан Розенбаум. Классический модернист. Творческий путь португальского мастера Мануэля де Оливейры  (статья из журнала Film Comment, 2008)
 

Режиссёры немого кино
Столетние долгожители
Долгожители Португалии
Кинорежиссёры-документалисты Португалии
Кавалеры бразильского ордена «За заслуги в культуре»
Лауреаты премии «София»
Лауреаты премии «Золотой глобус» (Португалия)
Почётные доктора Университета Порту